Oosby o nazwisku Tanaka:

 Jun’ya Tanaka – japoński piłkarz
 Rie Tanaka – japońska aktorka głosowa
 Keiji Tanaka – japoński łyżwiarz figurowy
 Masahiro Tanaka – japoński basebalista
 Masahiko Tanaka – japoński seiyū i aktor dubbingowy.
 Yūsuke Tanaka (ujednoznacznienie)
 Raizō Tanaka – japoński wiceadmirał
 Mayumi Tanaka – japoński seiyū
 Giichi Tanaka – japoński generał i polityk, premier
 Kōichi Tanaka – japoński chemik
 Kane Tanaka – japońska superstulatka